Vaqueros de La Havane est un club cubain de baseball évoluant en championnat de Cuba de baseball. Fondé en 1977, le club basé à La Havane, dispute ses matchs à domicile à l'Estadio Cristóbal Labra, enceinte de 8000 places assises.

Histoire

Palmarès 
Champion de Cuba : 2009.
Vice-champion de Cuba : 2005.

Saison par saison

Trophées et honneurs individuels 
MVP de la saison
1988. Pedro José Rodríguez

Notes et références

Liens externes 
  Classements des saisons passées, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.
  Résultats en 2009-2010, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.

Club de baseball à La Havane
Club sportif fondé en 1977